La Liga Nacional Defensora de La Libertad Religiosa fue una organización fundada por católicos mexicanos el 9 de marzo de 1925 en la Ciudad de México, cuando comenzó a arreciar la persecución religiosa al aplicarse la llamada "Ley Calles" y se generó la Guerra Cristera.

Su primera reunión tuvo lugar en el local de la Orden de Caballeros de Colón ubicado en Ocampo número 3, ya constituida la liga su primera hoja de propaganda fue lanzada el 14 de marzo de 1925. La liga fue una asociación legal de carácter cívico y que tenía como fin conquistar lo que ellos llamaban "libertad religiosa y todas las libertades que se derivan de ella en el orden social o económico, por los medios adecuados que las circunstancias fueran imponiendo".

Se reducía a exigir al gobierno:

 La libertad plena de enseñanza.
 El derecho común para los católicos.
 El derecho común para la iglesia.
 El derecho común para los trabajadores católicos.

Asociaciones de México
México posrevolucionario
Libertad religiosa
Guerra Cristera
Historia de Ciudad de México
Organizaciones religiosas fundadas en 1925
México en 1925
Iglesia católica en México